Der UH Lejon Zäziwil ist ein Schweizer Damen Unihockeyverein aus Konolfingen und Zäziwil. Die erste Mannschaft von UH Lejon Zäziwil spielt in der Nationalliga B.

Geschichte 
Der Verein Unihockey Lejon Zäziwil entstand aus den 2005 fusionierten Damenabteilungen der beiden Vereine UHC Lions Konolfingen und Unihockey Zäziwil-Gauchern.

Stadion 
Die Mannschaften von UH Lejon Zäziwil tragen ihre Heimspiele nach Möglichkeit in der Sporthalle Konolfingen in Konolfingen aus.

Weblinks 
 Webseite von UH Lejon Zäziwil

Einzelnachweise 

Zaeziwil
 
Gegründet 2005
Verein (Kanton Bern)